Мохо (Mojos, Moxos) — пара аравакских языков, на которых говорит народ мохо на северо-востоке Боливии. Существует два «диалекта» мохо — игнасиано и тринитарио, которые отличаются друг от друга, поскольку они являются соседними аравакскими языками.

Диалекты 
Имеется два диалекта, оба с письмом на латинской основе:
  (Ignaciano), 4500 носителей. Распространён на юге центральной части департамента Бени.
  (Mojos, Moxos, Trinitario), 5500 носителей. Распространён на юге центральной части департамента Бени.

Примечания

Ссылки 
 Игнасиано
 Тринитарио

Языки Боливии
Аравакские языки